Уи́льям (Ви́льям, ) — распространённое английское имя нормандского происхождения. Иногда может выступать в качестве фамилии или части топонима.

Известные по имени 
 Уильям Валшер — английский клирик, епископ Даремский (с 1071) и граф Нортумбрии (с 1075), ставленник Вильгельма Завоевателя.
 Уильям Мальмсберийский (1090—1143) — английский хронист, монах-бенедиктинец из Уилтшира.
 Вильям Йоркский (ум. 1154) — английский клирик, архиепископ Йоркский.
 Вильям из Норвича (1132—1148) — христианский мальчик, местночтимый святой.
 Уильям Ньюбургский (1136—1201) — английский хронист, монах-августинец из Северного Йоркшира.
 Уильям из Шервуда (1190—1249) — средневековый английский философ-схоластик.
 Уильям Вустерский (1415—1482) — английский хронист и антикварий.
 Уильям, герцог Глостерский (1689—1700) — сын принцессы Анны и её мужа, принца Георга, герцога Камберлендского.
 Уильям Фредерик, герцог Глостерский и Эдинбургский (1776—1834) — член Британской королевской семьи.
 Уильям Глостерский (1941—1972) — британский принц, двоюродный брат королевы Елизаветы II.
 Уильям, принц Уэльский (род. 1982) — наследник британского престола, старший сын короля Карла III и его первой жены, принцессы Дианы.

Известные по фамилии 
 Уильям, Уилли — франко-ямайский DJ, исполнитель и композитор.
 Уильям, Уоррен (1894—1948) — американский актёр театра и кино.

Другое 
 «Уильям» — фильм 2019 года режиссера Тима Диснея о неандертальце, родившемся у суррогатной матери (современной женщины) с помощью секвенирования древней ДНК.

См. также 
  (немецкий)
  (французский)
  (испанский)
 Уильям-стрит (Манхэттен)
 Уильям Виндзор (козёл)
 Уильям Мэйсон (паровоз)

Примечания